est l’appellation anglophone du phénomène climatique de blanc dehors.

Plusieurs œuvres portent ce titre :

Littérature et bande dessinée 
 Whiteout: The CIA, Drugs and the Press est un livre d’investigation écrit par Alexander Cockburn et Jeffrey St. Clair, publié en 1998 ;
 Whiteout et Whiteout: Melt sont des mini-séries de comics publiées par Oni Press entre 1998 et 2000 ;
 Peur blanche (Whiteout) est un roman britannique de Ken Follett paru en 2004 ;
 Whiteout est un personnage appartenant à l’univers de Marvel Comics ;

Théâtre 
 White Out est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Déborah Münzer en 2006 ;
 White-Out est une pièce de théâtre de Paul Pourveur ;

Cinéma 
 Whiteout est un film japonais de Setsurou Wakamatsu, sorti en 2000 ;
 White Out est un film canadien de Matt Sinclair, sorti en 2004 ;
 1, 2, 3, Whiteout est un film français de James Schneider, sorti en 2007 ;
 Whiteout est un film de Dominic Sena, adapté de la première série de comics et sorti en 2009 ;

Musique 
 Whiteout est un groupe de rock ;
 Whiteout est un morceau du groupe Killing Joke, sur l’album Pandemonium sorti en 1994 ;
 Whiteout est un album de Boss Hog, sorti en 2000.